William Wright peut désigner :

 William Wright (1656-1735), officier de la marine royale anglaise ;
 William Wright (fl. 1675-1682), corsaire anglais ;
 William Wright (1735-1819), médecin et botaniste écossais ;
  (1794-1866), homme politique américain ;
  (1830-1889), orientaliste, professeur d'arabe à l'université de Cambridge ;
  (1831-1914), éditeur et écrivain britannique ;
 William Wright (1837-1899), missionnaire et auteur irlandais ;
 William Wright Heard (1853-1926), homme politique américain ;
 William Hammond Wright (1871-1959), astronome américain ;
  (1876-1951), industriel et éditeur canadien ;
  (1905-1971), joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
  (1911-1949), acteur américain ;
 William George Wright (1917-1984), dessinateur américain ayant travaillé chez Disney ;
 Sir William Ambrose Wright, dit Billy Wright (1924-1994), footballeur anglais.